«Чужая в посёлке» () — советский латвийский художественный фильм-драма 1958 года. Фильм стал дебютом для актёра Гунара Цилинского.

Сюжет 
Рыбак Янис вернулся в посёлок с молодой женой, назначенной директором рыбного завода. Неприветливо, как чужую, встретили Эльзу и в семье мужа, и односельчане. Но, несмотря на неудачи в первое время, ей всё же удается наладить работу на заводе, перестроить рыболовецкое хозяйство, и постепенно молодая женщина завоёвывает любовь и доверие…

В ролях 
 Вия Артмане — Эльза
 Гунар Цилинский — Янис
 Карлис Себрис — Кисис
 Алфредс Яунушанс — Стагис
 Эвалдс Валтерс — Суструпс
 Улдис Пуцитис — рыбак
 Бирута Озолиня — Катрина
 Харий Лиепиньш — Цалитис
 Анита Салдума — Анна-Лиза
 Янис Осис — Стагарс
 Инта Тироле — Люция
 Харий Мисиньш — Озолкалнс
 Таливалдис Аболиньш — Бернатс

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Ада Неретниеце
 Авторы сценария: Янис Грантс
 Оператор: Зигурдс Витолс
 Художник: Андрис Майлитис
 Композитор: Николай Золотонос

Ссылки 
 Описание фильма на портале «Кино»

Фильмы СССР 1958 года
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы на латышском языке
Молодёжные фильмы СССР